Dit is een lijst van de succesvolste BZN-hits volgens de Nederlandse Top 40.

Tipparade

Geen notering

BZN